Partito delle Donne (Polonia) – partito politico polacco
 Partito delle Donne di Lituania – partito politico lituano